Jan Zając (ur. 1911, zm. 1945) – polski duchowny rzymskokatolicki, jezuita, sługa Boży Kościoła katolickiego
 Jan Zając (ur. 1934) – polski rolnik i polityk, poseł na Sejm X kadencji
 Jan Zając (ur. 1939) – polski duchowny rzymskokatolicki, biskup pomocniczy krakowski